Cabimbu ou l'une de ses graphies peut désigner :

Toponymes

Cabimbú : l'une des six paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Trujillo ;
  Cabimbú : capitale de la paroisse civile de Cabimbú de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme